Чемпионат Нидерландов по международным шашкам среди мужчин 1938 () прошёл в Амстердаме. Участвовало в круговом турнире 12 участников. Кес Келлер стал первым, кто победил в третий раз подряд. Чтобы выиграть пятый национальный титул Келелр набрал 17 очков — на одно больше, чем предыдущие два года.

 — Кес Келлер

 — Барис Дюкел

 — Йохан Вос

Результаты

Ссылки 
 Турнирная таблица с фотографиями на сайте  KNDB

1938 год в шашках
Спортивные соревнования в Амстердаме
Спорт в Нидерландах в 1938 году